Компас может означать:
 Компас — устройство, облегчающее ориентирование на местности.
 Компас — система автоматизированного проектирования, разработанная компанией «АСКОН».
 Компас — ERP-система.
 Компас — компания — разработчик одноимённой ERP-системы.
 Компас — река в Томской области, приток Тыма.
 Компас — рейтинг украинских вузов компании Систем Кэпитал Менеджмент
 Компас — созвездие Южного полушария неба.
 Компас — двухмачтовая шхуна Балтийского флота.
 МКБ «Компас» — российское предприятие по разработке и производству радионавигационной аппаратуры.
 Компас — основная единица музыкального метра во фламенко.
 «Компас» — марка среднетоннажных грузовых автомобилей, производимых Камским автозаводом.

См. также 

 «Золотой компас» — экранизация фантастической сказки Филипа Пулмана.
 Буссоль
 Компас-G5
 Компас-М3
 Компас-М4